Sofía de Baden (Karlsruhe, 7 de agosto de 1834 - ibidem, 6 de abril de 1904) fue una princesa de Baden por nacimiento y princesa de Lippe por matrimonio.

Biografía 
Sofía era la segunda hija del príncipe Guillermo de Baden (1792-1859) y de la duquesa Isabel Alejandrina de Wurtemberg (1802-1864), hija del duque Luis de Wurtemberg. Sus abuelos paternos eran Carlos Federico, el primer gran duque de Baden, y su segunda esposa, Luisa Carolina Geyer von Geyersberg, condesa de Hochberg. Ella se crio en Karlsruhe, junto con sus dos hermanas menores, Isabel (1835-1891) y Leopoldina (1837-1903).

Matrimonio 
Sofía contrajo matrimonio con el príncipe Valdemar de Lippe (1824-1895), segundo hijo varón del príncipe Leopoldo II de Lippe (1796-1851) y de la princesa Emilia de Schwarzburgo-Sondershausen (1800-1867), el 9 de noviembre de 1858 en Karlsruhe. El matrimonio no tuvo hijos, llevando a una disputa que duró dos décadas entre las dos líneas de la Casa de Lippe para heredar el principado después de la muerte de Valdemar, en 1895. Al enviudar, regresó a Karlsruhe, su tierra natal, donde murió en 1904.

Títulos y estilos 
 7 de agosto de 1834 - 9 de noviembre de 1858: Su Alteza Gran Ducal la princesa Sofía de Baden.
 9 de noviembre de 1858 - 8 de diciembre de 1875: Su Alteza Gran Ducal la princesa Valdemar de Lippe, princesa de Baden.
 8 de diciembre de 1875 - 20 de marzo de 1895: Su Alteza Gran Ducal la princesa de Lippe.
 20 de marzo de 1895 - 6 de abril de 1904: Su Alteza Gran Ducal Sofía, princesa viuda de Lippe.

Ancestros

Referencias 

Casa de Zähringen
Nacidos en Karlsruhe
Princesas de Baden
Princesas no reinantes de Lippe por matrimonio